— японский эсминец проекта V7, собой развитие кораблей типа «Акидзуки». По сравнению с типа «Акидзуки», обладал большей скоростью хода и усиленным торпедным вооружением.

Этот корабль планировался к постройке в Сасебо, но поскольку Япония продолжала терпеть поражения, этот корабль в итоге так и не был построен.

См. также 
 Проекта V6 (超島風型駆逐艦)

Литература 
 Rekishi Gunzo, History of Pacific War Vol.23 Akizuki class destroyers, Gakken (Япония), 1999, 
 The Maru Special, Japanese Naval Vessels No.19 Destroyer Asashio class/Akizuki class, Ushio Shobō (Япония), 1978, Код книги 8343-7
 Collection of writings by Sizuo Fukui Vol.5, Stories of Japanese Destroyers, Kōjinsha (Япония) 1993, 

Военно-морской флот Японской империи
Эскадренные_миноносцы_Японии